La saison 1977-1978 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement 

Bienne remporte le premier titre de son histoire, trois saisons seulement après sa première ascension en LNA.

Ligue nationale B

Barrage contre la relégation 
Il se déroule au Stade de Glace de Bienne, le  :
 CP Lucerne - CP Fleurier 2-4

Fleurier envoie donc Lucerne en , où il accompagne Morges.

ligue

Notes et références

Notes

Références 

1977-1978
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace